Diamaye peut désigner plusieurs localités de Casamance au Sénégal :

 Diamaye (communauté rurale de Baghère)
 Diamaye Inor (communauté rurale d'Oulampane)
 Diamaye Kansirani (communauté rurale d'Oulampane)